Jülich (Nederlands: Gulik), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Gulikgouw
Graafschap Gulik (900-1356)
Hertogdom Gulik (vanaf 1356)
Land van Gulik, een streek in de Nederlandse provincie Limburg en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Personen 
Walram van Gulik (graaf) († 1297), graaf van Gulik
Walram van Gulik (bisschop) (1304-1349), aartsbisschop van Keulen
Willem II van Gulik (graaf) († 1207)
Willem III van Gulik (graaf) († 1218)
Willem IV van Gulik (graaf) († 1278)
Willem V van Gulik (graaf) († 1278)
Cor van Gulik, een nederlandse beeldhouwer, schilder, graficus en tekenaar
Dirk-Willem van Gulik, (mede)-oprichter van de Apache Software Foundation
Fulco van Gulik, een Nederlands voormalig professioneel wielrenner
 Sarah van Gulik (1990), Nederlandse handbalster
Robert van Gulik, een Nederlands sinoloog, diplomaat en auteur
 Niels van der Gulik, Nederlandse zanger.

Zie ook 
Guliks Overkwartier
Gulikgouw